Qatar Open ATP, torneo di tennis maschile dell'Association of Tennis Professionals.
 Qatar Ladies Open, torneo di tennis femminile della Women's Tennis Association.
 Qatar Open, torneo di tennis da tavolo della ITTF
 Qatar Ladies Open, evento per golfiste donne che faceva parte del Ladies European Tour